Cup (construcció), construcció amb forma de pou.
 Cup (enologia), lloc on es trepitja el raïm i es guarda el most i el vi
 Cup , unitat de volum dels sistema de mesures imperial i americà, vegeu tassa (unitat de volum)
 CUP o Candidatura d'Unitat Popular, partit polític dels Països Catalans
 CUP o Comitè Unió i Progrés, partit polític turc